119-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 17 апреля 2022 года в рамках Мирового тура UCI 2022. Победу одержал нидерландский велогонщик Дилан Ван Барле.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку приняли все 18 команд категории UCI WorldTeam и три лучшие команды категории UCI ProTeam прошлого сезона Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic и TotalEnergies. Также организаторы пригласили ещё 4 команды категории ProTeam. Таким образом всего в гонке приняло участие 25 команд.

Маршрут 
Формальный старт располагался в пригороде Париже городе Компьень перед Компьенским дворецом, а официальный через несколько километров на трассе D130.

Сразу после старта дистанция шла через Сен-Кантен в направлении Труавилья, где через 96,3 км после старта располагался первый сектор брусчатки Troisvilles > Inchy (№30, 2200 м). Далее гонщики следовали в Сен-Питон, после которого маршрут между секторами 26 и 23 был проложен несколько по другому чем в прошлом году. После 21-ого сектора следовал самый длинный, 13-километровый, асфальтовый перешеек между секторами.

Первый из 5-звёздочных секторов (наивысшей категории) Trouée d'Arenberg (№19, 2300 м), на котором обычно происходит предварительное просеивание пелотона, располагался через 161,9 км после старта. Затем предстояло преодолеть на протяжении 44 км ещё семь секторов (с №18 по №12), три из которых (17-й, 16-й и 15-й) должны были войти в маршрут 5-ого этапа Тур де Франс 2022. Затем следовал второй 5-звёздочный сектор Mons-en-Pévèle (№11, 3900 м), располагавшегося за 48,9 км до финиша. А далее ещё шесть секторов (с 10 по 5) на протяжении 25 км.

За 17,5 км до финиша был расположен последний 5-звёздочных сектор Carrefour de l'Arbre (№4, 3000 м). Оставшиеся три сектора (с №3 по №1) не представляли особой сложности. Сектор Willems > Hem (№2) в этом году получил меньшую сложность, только две звезды по сравнению с тремя в прошлом году.

Последний сектор гонки Roubaix (№1, 300 м) был расположен непосредственно в Рубе за 1,5 км до финиша. Затем предстояло преодолеть сначала около 400 м до въезда на Велодром Андрэ-Петрио, а после этого 1,5 круга (750 м) по самому велодрому на котором был расположен финиш.

В общей сложности предстояло преодолеть чуть больше 250 км которые включали 30 брусчатых секторов общей протяжённостью 54,8 км.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2022 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2022 году
Апрель 2022 года